Río Tambo ist der Name mehrerer Flüsse in Süd- und Mittelamerika:

Flüsse in Ecuador:

 Río Tambo, Zufluss des Río Verdeyacu

Flüsse in Peru:

 Río Tambo (Pazifischer Ozean), Zufluss des Pazifischen Ozeans in Süd-Peru
 Río Tambo (Río Ica), rechter Quellfluss des Río Ica
 Río Tambo (Río Ucayali), linker Quellfluss des Río Ucayali

Río Tambo ist außerdem:

 Distrikt Río Tambo, ein Distrikt in der Provinz Satipo (Region Junín) in Peru